Бартлетт, Пол ():
 Бартлетт, Пол Вейланд (1865—1925) — американский скульптор.
 Бартлетт, Пол Даути (1907—1997) — американский химик-органик[1], основатель школы физической органической химии, член Национальной АН США (с 1947).